Наталья Александровна Алексеева-Дарсен () — актриса, деятель культуры.

Биография 
Родилась в 1889 году в Санкт-Петербурге. Урождённая — Спешнева; в первом браке — Неплюева.

Как актриса дебютировала в московском Театре Незлобина.

После Революции 1917 года эмигрировала во Францию, где была членом правления Союза деятелей русского искусства во Франции, снималась в фильмах.

В годы Второй мировой войны участвовала в движении Сопротивления во Франции, оставила воспоминания «Памяти Павла Зиссермана».

Продолжала активно участвовать в культурной жизни, например, в 1949 году выступала на вечере Объединения русских писателей и поэтов.

В 1960—1970 годах — организатор и руководитель студии драматического искусства «Маленький кружок».

Умерла в 1973 году в Париже, похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Избранная фильмография 
 1936 — На дне / Les Bas-fonds (Франция) — Анна, жена Клеща
 1937 — Пиковая дама / La Dame de pique (Франция) — служанка графини
 1942 — Последний козырь / Dernier atout (Франция) — эпизод (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 Алексеева-Дарсен, Наталья Александровна // Писательницы России (материалы для биобиблиографического словаря) / Ю. А. Горбунов. — Екатеринбург, 2004

Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа